Forbach kan syfta på:

 Forbach – en kommun i departementet Moselle i Frankrike
 Forbach (arrondissement) – ett tidigare arrondissement i Frankrike –2015
 Forbach (kanton) – en kanton i Frankrike
 Forbach, Baden-Württemberg – en kommun i Baden-Württemberg i Tyskland